SGT steht für:

 Satz-Gestaltungs-Terminal, ein interaktives Gerät zur Fotosatzherstellung
 Sergeant, in zahlreichen angelsächsischen Ländern ein Unteroffiziersdienstgrad oder Polizeidienstgrad
Shanghai Grand Theater
 Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth, ein Gymnasium in der bayerischen Stadt Tirschenreuth
 Stuttgart Municipal Airport im US-Bundesstaat Arkansas als IATA-Code
 Singapore Time, eine Zeitzone (UTC+8 Stunden)

Abkürzung